Whip (ウ ィ ッ プ, Wippu), cujo nome verdadeiro é Seirah (セ ー ラ, Sera), é uma personagem que apareceu pela primeira vez em The King of Fighters '99 como novo membro para a equipe Ikari. Sua afinidade para chicotes lhe rendeu o apelido, Muchiko (ム チ 子, Muchiko) - que se traduz aproximadamente a "menina chicote" (às vezes traduzido como "Whippy") - por Ralf Jones. Ela foi planejada para entrar na série em The King of Fighters '96, mas foi adiada para The King of Fighters '99, devido à introdução de Leona.

História 
De acordo com o diário dos desenvolvedores para KOF 2000, seu nome Whip é um anagrama de Winnie-the-Pooh. Ela é a irmã mais velha de K' e já trabalhou para NESTS como uma assassina. No romance 2001 escrito por Akihiko Ureshino, Whip é uma clone da real Seirah, que morreu após ser abduzida pela NESTS e este conceito foi presumivelmente integrados na série. Quer ela seja um clone ou não, ela é chamada Seirah por pessoas que a conheciam na NESTS e ela também responde aos apelidos Sally ou Sarah. Ela fez amizade com Krizalid sob a suposição de que ele era seu irmão antes dela escapar do cartel. Ela usou Sally como um codinome para se juntar ao exército. Ela acaba sendo atribuída a unidade de mercenários de Heidern sob seu nome atual, Whip. Ela entra no torneio King of Fighters para investigar NESTS. Enquanto sua equipe não estava presente, ela interroga agentes da NESTS em privado para encontrar informações sobre si mesma e do paradeiro de seu irmão. Uma vez que ela percebe quem ele é, ela revela sua relação com o mesmo e se junta a ele em seu objetivo de destruir o cartel NESTS. Após a queda de NESTS, ela retorna a seus deveres sob o comando de Heidern. Durante o torneio KOF XI, com a ausência de Leona, ela serve como apoio para a equipe de Ikari e pediu a Kula Diamond para entrar no torneio com K' e Maxima.

Personagens de anime e mangá